Guerre moscovito-lituane, nel XVI secolo
Guerra di Livonia (1558-1583)
Guerra polacco-moscovita (1605-1618)
Guerra di Smolensk (1632-1634)
Guerra russo-polacca (1654-1667)
Guerra di successione polacca (1733-1735), con intervento russo
Confederazione di Bar (1768-1776), ribellione polacca contro la Russia
Guerra russo-polacca del 1792
Rivolta di Kościuszko (1794), resistenza alla spartizione della Polonia da parte della Russia
Campagna di Russia (1812), chiamata da Napoleone seconda guerra polacca
Rivolta di Novembre (1830-1831), ribellione anti-russa 
Rivolta di Gennaio (1863-1865), ribellione anti-russa
Guerra sovietico-polacca (1919-1921)
Invasione sovietica della Polonia nel 1939